Les Yeux noirs peut désigner :
 Les Yeux noirs (Otchi tchiornie), un chant traditionnel russe
 Les Yeux noirs, un groupe français de musique yiddish et tzigane
 Les Yeux noirs, un film français de Victor Tourjanski de 1935, avec Harry Baur et Simone Simon
 Les Yeux noirs (Oci ciornie), un film italien de Nikita Mikhalkov de 1987, avec Marcello Mastroianni